Terezín -  città della Repubblica Ceca, nel distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem
 Terezín -  comune della Repubblica Ceca, nel distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
 Terezín - film del 2023
 Ghetto di Terezín o campo di concentramento di Theresienstadt - struttura di internamento nazista